Fíbula — osso do corpo humano também conhecido como peróniopt ou perôniobr
 Fíbula (ornamento) — alfinete de peito da Antiguidade e Idade Média
 Fíbula (micologia) — estrutura encontrada em muitas espécies de Basidiomycota